

Patronyme 

 Olivier Kamitatu (1964-), un homme politique de la République démocratique du Congo ;
 Cléophas Kamitatu (1931-2008), un homme politique de la République démocratique du Congo, père de Olivier Kamitatu ;
 Marie-Josée Kamitatu, une femme politique de la République démocratique du Congo, fille aînée de Olivier Kamitatu.
Homonymie de patronyme